Kaio peut faire référence à :

Fiction 
 Kaio, une race fictive de Dragon Ball
 Kaioken, une technique de fiction de Dragon Ball
 Maître Kaio, un personnage de fiction de Dragon Ball
 Kaio Shin, un personnage de fiction de Dragon Ball
 Kaioh, un personnage de fiction de Ken le Survivant
 Michiru Kaioh, un personnage de fiction de Sailor Moon

Personnes 
 Kaio de Almeida, un nageur brésilien
 Kaio, de son nom complet Kaio Felipe Gonçalves, un joueur de football brésilien
 Kaio Jorge, footballeur brésilien
 Hiroyuki Kaiō, un lutteur professionnel de sumo

Voir aussi